Alfabeto fonético puede referirse a:

 Un sistema de transcripción fonética, representación de los sonidos de una lengua mediante un conjunto de convenciones muy generales que permitan comparar diferentes lenguas entre sí y no esté sujeto a convenciones ortográficas e históricas que oscurezcan la lectura. Ejemplos de esto son:
 El Alfabeto Fonético Internacional, desarrollado originalmente por la Asociación Fonética Internacional, actualmente es el sistema de propósito general más ampliamente usado.
 El Alfabeto Fonético Americanista, desarrollado originalmente por americanistas, antropólogos y lingüistas europeos y norteamericanos para proporcionar una transcripción fiel de las lenguas indígenas de América que, por lo general, carecían de una ortografía establecida.
 El Alfabeto Fonético de la Revista de Filología Española, desarrollado originalmente para los idiomas y los dialectos de la Península ibérica.
 El SAMPA (del inglés Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet), alfabeto fonético legible por computador mediante caracteres ASCII de 7 bits.
 El X-SAMPA, variante del SAMPA desarrollada en 1995 por John Christopher Wells, catedrático de fonética en la Universidad de Londres.
 Un alfabeto por palabras, conjunto de palabras usadas para deletrear en transmisiones por radio o teléfono con el fin de que no se produzcan errores de comprensión. Ejemplos de esto son:
 El alfabeto radiofónico, usado en la marina y la aviación.
 El alfabeto fonético del ferrocarril.